Haloptilus är ett släkte av kräftdjur. Haloptilus ingår i familjen Augaptilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Haloptilus